Медеа може да се отнася за:
 Медеа, село и община в Италия, административен регион Фриули-Венеция Джулия, провинция Гориция
 Медеа, град в Алжир
 Медеа, област в Алжир